RNM steht für:
 Reserva Nacional Matsés, nationales Schutzgebiet in Peru 
 Resistência Nacional de Moçambique, später RENAMO, Partei in Mosambik
 Qarn Alam Airport (IATA-Code), Flughafen von Qarn Alam, al-Wusta (Oman), Oman
 Ramona Airport (FAA-Code), Flughafen von Ramona (Kalifornien), San Diego County, Kalifornien
 Bahnhof Neckargemünd (DS100-Code), deutscher Bahnhof

Abkürzung